McCoy, Mc Coy ou Mac Coy peut désigner :

Patronyme 

 Alfred W. McCoy (1945 - ), historien américain
 Bessie McCoy (1888-1931), actrice américaine ;
 Charles McCoy (1941 -), harmoniciste américain spécialisé dans la musique country
 Papa Charlie McCoy (1909 - 1950), chanteur et guitariste américain de blues
 Charles "Kid" McCoy (1872 - 1940), boxeur américain 
 Daniel "Colt" McCoy (1986 - ), joueur de football américain
 Elizabeth McCoy (1903-1978), microbiologiste 
 Emma McCoy, mathématicienne britannique
 Frederick McCoy (1817 - 1899), paléontologue britannique
 Gertrude McCoy (1890 - 1967), actrice et scénariste américaine
 Garry McCoy (1972 - ), pilote de moto australien
 Gerald McCoy (1988 - ), joueur américain de football américain
 Harry McCoy (1889 - 1937), acteur et scénariste américain 
 Herschel McCoy (1912-1956), costumier américain
 Horace McCoy (1897 - 1955), écrivain américain
 Jack McCoy , premier Substitut (1994-2007), puis Procureur (2007-2010) dans la série New York, police judiciaire
 Jelani McCoy (1977-), joueur américain de basket-ball
 James McCoy (1958 - ), joueur irlandais de rugby à XV
 Kansas Joe McCoy (1905 - 1950), musicien afro-américain de blues 
 Leonard McCoy , personnage de l'univers de fiction de Star Trek
 LeSean McCoy (1988 - ), joueur de football américain des Philadelphia Eagles
 Paul McCoy, musicien américain
 Penny McCoy (1950 - ), skieuse alpine américaine
 Rachel McCoy (1995-), athlète américaine
 
 Sylvester McCoy (1943 - ), acteur écossais
 Timothy McCoy (1891 - 1978), acteur américain
 Travis McCoy (1981 - ), chanteur, Rappeur et Leader du groupe Gym Class Heroes
 Van McCoy (1940 - 1979), pianiste, réalisateur artistique, chanteur et compositeur américain
 William McCoy (vers 1763-1798), marin écossais, un des mutins du Bounty.
  (1877 – 1948), contrebandier d'alcool.

Prénom 
McCoy est un prénom notamment porté par :
 McCoy Tyner (1938 - ), pianiste et compositeur américain

Divers 
 L'Affaire Karen McCoy (The Real McCoy), film américain réalisé par Russell Mulcahy, sorti en 1993 ;
 Mc Sar & The Real McCoy, duo de dance allemand fondé en 1983, et composé du dj Olaf Jeglitza et de la chanteuse Patricia Petersen ;
 Mac Coy est une série de bandes dessinées réalisée par Antonio Hernandez Palacios et Jean-Pierre Gourmelen à partir des années 1970 ;
 McCoy est une série télévisée de 1975 avec Tony Curtis.